ЮТВ Холдинг, United Television Holding Russia) — российский медиахолдинг, основанный в августе 2009 года. Штаб-квартира располагается в Москве. ЮТВ Холдинг прекратил свое функционирование в  2019 году. На его базе был создана группа компаний «Медиа-1» – холдинг, владеющий рядом крупнейших медиаактивов, среди которых: группа компаний «Выбери радио» (управляет региональными радиостанциями),  каналы «Муз-ТВ», «Ю», Канал Дисней (до 14 декабря 2022 года), «Солнце» и второй по величине оператор наружной рекламы России – компания Gallery.

История 

ЮТВ Холдинг был создан путём слияния телевизионных активов компаний Media One Holdings Limited и Art Finance & Media (Cyprus) Limited в августе 2009 года. В 2020 году Иван Таврин, после получения 100% доли в ЮТВ холдинге от Алишера Усманова, принял решение объеденить все принадлежащие ему медиа-активы в один холдинг.

Запуск «Канала Disney» 
27 октября 2011 года по итогам встречи председателя Правительства Владимира Путина с руководством компании Walt Disney и медиагруппы ЮТВ, Disney купила 49 % акций принадлежащей холдингу «Семёрки» с целью запуска одноимённого общедоступного телеканала.

Телеканал Семёрка прекратил вещание 31 декабря 2011 года в 12:00 по московскому времени. В последний день вещания были показаны блок советских мультфильмов и три художественных фильма — «Радости и печали маленького лорда», «Приключения короля Артура» и киносказка «Три орешка для Золушки». После этого, по окончании последнего указанного фильма, была показана одна из заставок, где закадровый голос Елены Ивасишиной объявил о завершении вещания:
 

 
После чего шёл 29-секундный таймер обратного отсчёта, который похож на таймер телеканала «Jetix» но в новогоднем стиле. На месте бывшей «Семёрки» была запущена эфирная версия канала Disney, который сперва показал презентацию эфирного канала и анимационный фильм «Микки: И снова под Рождество». В некоторых городах на месте «Семёрки» была включена настроечная таблица.

Перевод «Муз-ТВ» на кабельное вещание. Запуск телеканала «Ю». 20-я кнопка 
26 июля 2012 года появилась информация, что «Муз-ТВ» может быть преобразован (фактически разделён на два канала). 31 июля и 1 августа «ЮТВ Холдинг» опубликовал пресс-релизы о ребрендинге канала «Муз-ТВ» в «Ю» и запуске «Муз-ТВ», как нового музыкального канала с прежним названием. 16 сентября в 12:00 произошёл запуск канала «Ю». В это же время начал вещать телеканал «Муз-ТВ», переехав на другую, кабельную частоту. В декабре, Муз-ТВ получил позицию во втором мультиплексе, тем самым вновь получив федеральную лицензию.

Поглощение «СТС Медиа» 

В 2014 году были внесены поправки в Закон о СМИ, запретившие иностранным лицам владеть более чем 20 % любого СМИ с 1 января 2016 года. Ограничение распространилось и на холдинг «СТС Медиа» — на тот момент 37,9 % акций «СТС Медиа» принадлежало шведской Modern Times Group, ещё около 36 % акций находилось в свободном обращении на нью-йоркской бирже Nasdaq. Это побудило владельцев и менеджмент компании думать об изменении состава её собственников.

В начале июля 2015 года холдинг ЮТВ получил эксклюзивное право на ведение переговоров с СТС. Вскоре после этого «СТС Медиа» получил необязывающее предложение от ЮТВ о покупке 75 % в операционных активах компании в России и Казахстане за $200 млн. 25 сентября это предложение было принято советом директоров компании. По заявлению генерального директора Юлианы Слащёвой, подобный сценарий позволит менеджменту компании сосредоточиться на бизнесе, разрешив проблемы, вызванные изменением законодательства о СМИ. Для окончательного закрытия сделки в декабре понадобилось одобрение акционеров. Слащёва лично призвала их проголосовать за продажу «СТС Медиа». Сделка была закрыта 24 декабря 2015 года. При закрытии сделки было объявлено, что Слащёва сохранит свой пост в компании.

В мае 2016 года «СТС Медиа» провёл делистинг акций с фондовой биржи Nasdaq. 26 мая 2016 года стало известно о том, что Юлиана Слащёва уходит из «СТС Медиа». 30 мая 2016 года к обязанностям генерального директора холдинга «СТС Медиа» приступил Вячеслав Муругов.

Собственники и руководство 
 Генеральный директор
Андрей Димитров (с февраля 2013 по октябрь 2020 года).
Константин Кипнис (с 14 октября 2020)
 Директор по продаже прямой рекламы
Елизавета Ванжула (с февраля 2014 года).

В середине октября 2015 года было объявлено, что «ЮТВ Холдинг» совместно с USM Holdings Алишера Усманова инвестируют 100 млн долларов в киберспортивную организацию Virtus Pro.

Деятельность

Действующая
 «Ю»
 «Солнце»
 «Муз-ТВ»
 Федеральный оператор наружной рекламы «Gallery»
 Digital-продакшн компания «Divico»
 Федеральный дистрибьютор радио-эфира «Выбери Радио»

Закрытая
 «Семёрка»
 Музыкальный стриминговый сервис «ClipYou.ru»
 Канал Дисней (80%)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт ЮТВ Холдинг
 Официальный сайт Медиа-1

Компании, занимающиеся радио- и телевещанием
Компании России, занимающиеся радио- и телевещанием
Медиахолдинги России
Медиакомпании по алфавиту